Elizabeth Allen peut désigner :
 Elizabeth Akers Allen (1832-1911), journaliste et poétesse américaine ;
 Elizabeth Allen (1929-2006), actrice américaine ;
 Elizabeth Anne Allen (née en 1970), actrice américaine ;
 Elizabeth Allen, réalisatrice américaine ;